Ostrowite (Chojnice), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Chojnicki in de gemeente Chojnice 
 Ostrowite (Czersk), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Chojnicki in de gemeente Czersk
 Ostrowite (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Słupecki
 Ostrowite (powiat Bytowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Bytowski
 Ostrowite (powiat Gnieźnieński), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Gnieźnieński
 Ostrowite (powiat Golubsko-Dobrzyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Golubsko-Dobrzyński
 Ostrowite (powiat Kartuski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Kartuski
 Ostrowite (powiat Lipnowski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Lipnowski
 Ostrowite (powiat Nowomiejski), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Nowomiejski
 Ostrowite (powiat Ostródzki), een dorp in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in het district Ostródzki
 Ostrowite (powiat Rypiński), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Rypiński
 Ostrowite (powiat Słupecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in het district Słupecki
 Ostrowite (powiat Strzelecko-Drezdenecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Lubusz, in het district Strzelecko-Drezdenecki
 Ostrowite (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Świecki
 Ostrowite (powiat Tczewski), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Tczewski
 Ostrowite (Pszczółki), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Gdański in de gemeente Pszczółki 
 Ostrowite (Suchy Dąb), een dorp in het Poolse woiwodschap Pommeren, in het district Gdański in de gemeente Suchy Dąb